Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926), Leids fysicus en Nobelprijswinnaar
Menso Kamerlingh Onnes (1860-1925), kunstenaar, broer van Heike
Harm Kamerlingh Onnes (1893-1985), kunstenaar, zoon van Menso
De vestiging Kamerlingh Onnes van het Reitdiep College in Groningen